Lacca – colorante rosso
Lacca – vernice o smalto per rivestimenti e finiture
Lacca – oggetto rivestito con tale materiale
Gommalacca (o Lacca) – sostanza organica ricavata da insetti emitteri
Lacca per capelli – fissatore per capelli, generalmente in confezione spray
Lacca – uno smalto per unghie

Altri progetti